Molekulska formula -{C21H24O10}- se može odnositi na:

 Aspalatin
 Florizin